Висо́к:

 Висок — анатомическая область головы человека между ухом и лбом.
 Висок — село в Болгарии.
 Висок — котловина, разделяющая Сербию и Болгарию.

См. также 
 Виски (значения)
 Бисоке
 Бисоку